Боян Кураица (; ) — хорватский, ранее югославский шахматист, гроссмейстер (1974).

Биография 
Чемпион мира среди юношей (1965). 

Лучшие результаты в чемпионатах Югославии: 1977 — 3-5-е; 1983 — 3-е; 1984 — 2-3-е места. Участник олимпиад 1980 и 1984 в составе команды Югославии и 1992—2006 в составе команды Боснии и Герцеговины. 

Лучшие результаты в международных соревнованиях: Сплит (1964) — 1-е; Батуми (1966) — 1-4-е; Сомбор (1968) — 1-3-е; Малага (1970) — 1-2-е; Смедеревска-Паланка (1971) — 3-е; Олот (1973) — 1-2-е; Бухарест (1974) — 2-е; Золинген (1974) и Вейк-ан-Зее (1976) — 3-4-е; Скопье (1976) — 4-5-е; Осиек (1978) — 2-3-е; Вировитица (1978) — 3-5-е; Штип (1978) — 2-3-е; Карловац (1979) — 3-е; Сараево (1979, 1980, 1981, 1982 и 1983) — 1-3-е, 2-3-е, 3-е, 4-6-е и 4-е; Дортмунд (1981) — 4-е; Смедерево (1981) — 3-4-е; Тузла (1981) — 2-е; Сараево (1987) — 8-9-е места.

В 1991 году дал сеанс одновременной игры на 666 досках в Сараево, при этом выиграл 570, свёл вничью 83 и проиграл 13 партий.

Спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Литература

Ссылки 

Шахматисты Югославии
Шахматисты Хорватии
Шахматисты Боснии и Герцеговины